Melomantis är ett släkte av bönsyrsor. Melomantis ingår i familjen Iridopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Melomantis